Аврамешти има више значења:
 Аврамешти (Ариешени), насеље у округу Алба у Румунији
 Аврамешти (Аврам Јанку), насеље у округу Алба у Румунији
 Аврамешти (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Аврамешти (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Аврамешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Аврамешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Аврамешти (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији